Muretia aurea är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Muretia aurea ingår i släktet Muretia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aurea